Stockport puede referirse a:

 Stockport, Inglaterra

 Stockport (Iowa), Estados Unidos
 Stockport (Nueva York), Estados Unidos
 Stockport (Ohio), Estados Unidos
 Municipio metropolitano de Stockport, Inglaterra